Função hash - um algoritmo que mapeia dados de comprimento variável para dados de comprimento fixo
Função hash criptográfica
Junção hash - um algoritmo de junção usado nas implementações de sistemas de gerência de bancos de dados relacionais
Tabela hash - também chamada de tabela de dispersão, uma estrutura de dados especial, que associa chaves de pesquisa a valores

Desambiguação